Артур Эштон Карнелл (; ,  — , ) — британский стрелок, чемпион летних Олимпийских игр.

Карнелл принял участие в летних Олимпийских играх в Лондоне в одной дисциплине. В стрельбе из малокалиберной винтовки лёжа на 50 и 100 ярдов он стал чемпионом, будучи пятым после первой половины соревнования.

Ссылки 
 Артур Карнелл на sports-reference.com  

Персоналии по алфавиту
Стрелки Великобритании
Чемпионы летних Олимпийских игр 1908 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1908 года
Олимпийские чемпионы по стрелковому спорту
Олимпийские чемпионы от Великобритании